Heterosmilax är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Heterosmilax ingår i familjen Smilacaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Liljeordningen
Heterosmilax